Ogwr peut désigner :
 l’Ogwr, nom gallois de l’, une rivière du sud du pays de Galles ;
 le borough de l’Ogwr, un ancien district administratif du comté du Mid Glamorgan, en vigueur entre 1974 et 1996.

Voir aussi